«Проснись и пой!» — спектакль Московского театра Сатиры.

История спектакля 
Спектакль по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша «Лазейка» (; 1965) в переводе Г. Лейбутина был поставлен Марком Захаровым и Александром Ширвиндтом в 1970 году и стал своеобразным бенефисом Татьяны Пельтцер. Спектакль шёл на сцене театра на протяжении многих лет, пользуясь неизменным зрительским успехом, и в 1974 году был записан для телевидения.

Сюжет 
В Будапеште, в небольшом доме, привычным, устоявшимся бытом живёт пожилая пара, Пишта и Эржи Орбок. Монотонность жизни делает Пишту раздражительным — его раздражает даже привычная заботливость любящей жены, и он гонит из дома их сына Дьюлу, уставшего от поучений родителей и ищущего иной жизни.

К соседке Орбоков, тёте Тони, уже немолодой, но не разучившейся радоваться каждому дню, из провинции приезжает погостить юная, обаятельная и весёлая Карола. Вместе с тётей Тони ей удаётся перевернуть жизнь семьи, заставить всех посмотреть на себя и на ближних новыми глазами и в конце концов измениться. Дьюла влюбляется в Каролу, а старый Пишта вновь влюбляется в свою жену.

В ролях

Создатели спектакля 

 Режиссёры-постановщики: Марк Захаров, Александр Ширвиндт
 Художник-постановщик: Энар Стенберг
 Композитор: Геннадий Гладков
 Песни на стихи Владимира Лугового
 Балетмейстер: Борис Сичкин
Авторизованный перевод пьесы Миклоша Дьярфаша принадлежит Геннадию Лейбутину

Создатели телеверсии 
 Режиссёр: Н. Марусалова
 Оператор-постановщик: Лев Стрельцин
 Оператор: Е. Павлов
 Звукорежиссёр: Г. Стародубровская
 Монтажёр: Е. Рогозина
 Редактор: М. Гнездовская
 Ассистент режиссёра: М. Лисициан
 Ассистент оператора: В. Стрельцов
 Директор: Ю. Островский

Песня 
Песня с одноимённым названием, написанная для спектакля Геннадием Гладковым, стала весьма популярной в 70-е годы — после того как в фильме «Джентльмены удачи» (1971) её исполнила Лариса Мондрус и особенно — после того как сам спектакль был показан по телевидению.
Проснись и пой,
Проснись и пой!
Попробуй в жизни хоть раз
Не выпускать улыбку из открытых глаз!
Пускай капризен успех,
Он выбирает из тех,
Кто может первым посмеяться над собой!
Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой!
слова Владимира Лугового, музыка Геннадия Гладкова

Примечания

Ссылки 
 Спектакль на Youtube
 Информация о фильме в базе данных сайта «Кино-Театр. РУ»
 

Спектакли по алфавиту
Спектакли СССР
Спектакли Марка Захарова
Спектакли 1970 года
Комедийные спектакли СССР
Спектакли Театра сатиры
Спектакли СССР 1970 года